Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Новотна - з Ліндсі Девенпорт, а Санчес Вікаріо - з Наташою Звєрєвою.

Девенпорт і Новотна програли в третьому колі парі Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс.

Санчес Вікаріо і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Аппельманс і Ореманс з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі шістнадцять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

 Lipton Championships 1997 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд